Kizilagil (Bolu); een plaats in de Turkse provincie Bolu
Kizilagil (Nevsehir); een plaats in de Turkse provincie Nevsehir
Kizilagil (Kirsehir); een plaats in de Turkse provincie Kirsehir